Верхница (в верховье Погостенка) — река в России, протекает по Псковской области. Вытекает из озера Чернозёрье, впадает в озеро Милья на высоте 74,9 м. Длина реки составляет 35 км, площадь водосборного бассейна 157 км².

В 10 км от устья, по правому берегу реки впадает река Щернетка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000112102000028397.

Примечания 

Бассейн Мильи (притока Сороти)
Реки Новоржевского района